TPA steht für:
 Avianca Cargo (früher Tampa Cargo), eine kolumbianische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Tamil Progressive Alliance, eine Parteienallianz in Sri Lanka
 Tampa International Airport, IATA-Code des Flughafens in Florida, USA
 Tanzania Ports Authority, die tansanische Hafenbehörde
 Technisches Polizeiamt des Landes Sachsen-Anhalt
 Televisão Pública de Angola, der staatliche Fernsehsender in Angola
 Terephthalsäure, eine organisch-chemische Verbindung und aromatische Dicarbonsäure
 Test-Punkt-Analyse, eine Methode zur Schätzung des Testaufwandes
 Tetradecanoyl-phorbolacetat, eine organisch-chemische Verbindung
 Third Party Access, Zugang für Dritte zu Stromnetzen im Zuge der Auflösung von Gebietsmonopolen
 Tiermedizinische Praxisassistentin: Bezeichnung der Tierarzthelferin in der Schweiz
 Tissue Polypeptide Antigen, ein Tumormarker
 Trans Adria Pipeline, eine Pipeline, die Gas über Griechenland und Albanien nach Süditalien befördern soll
 Transferpfadanalyse, ein Verfahren in der akustischen Messtechnik
 Transpalatal arch, englisch für Palatinalbogen, ein festsitzendes Behandlungsgerät in der Kieferorthopädie
 Tripropylamin, eine organisch-chemische Verbindung
 Trade Promotion Authority (auch „Fast Track“, Überholspur)
TPA-Gruppe (Treuhand Partner Austria), österreichisches Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen

tPA steht für:
 tissue(-type) plasminogen activator (englisch), deutsch Gewebespezifischer Plasminogenaktivator, Aktivator der Fibrinolyse

tpa steht für:
 Taupota (ISO-639-3-Code), Hauptdialekt des Dialektkontinuums Taupota, ozeanische Sprache in der Milne Bay Province, Papua-Neuguinea
 ton per annum, englisch für: Tonne (Einheit) pro Jahr

Abkürzung